Кубок Естонії з футболу 2017–2018 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру в Естонії. Титул вдевяте здобула ФКІ Левадія.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 квітня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 квітня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 травня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 травня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Естонії на soccerway 

2017–2018  
Естонія
Естонія
2018 в Естонії